Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер з рахунком 6–0, 6–3.

Біллі Джин Кінг у віці 39 років 7 місяців і 9 днів стала найстаршою півфіналісткою турнірів Великого шолома за часів Відкритої ери. Поразка Кріс Еверт-Ллойд у третьому колі перервала її серію з 34-х підряд потраплянь у півфінали турнірів Великого шолома. Вона потрапляла у півфінали всіх 34-х турнірів Великого шолома, у яких взяла участь, від Відкритого чемпіонату США 1971 до Відкритого чемпіонату Франції 1983.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (3 коло)
  Андреа Джегер (фінал)
  Трейсі Остін (знялася)
  Пем Шрайвер (2 коло)
  Беттіна Бюнге (1 коло)
  Венді Тернбулл (4 коло)
  Гана Мандлікова (4 коло)
  Сільвія Ганіка (3 коло)
  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (4 коло)
  Джо Дьюрі (3 коло)
  Андреа Темешварі (3 коло)
  Кеті Ріналді (4 коло)
  Клаудія Коде-Кільш (4 коло)

Трейсі Остін знялась через травму. У сітці її замінила щасливий лузер Міріам Шропп.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір